Candimulyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Candimulyo, Kebumen, by, 
 Candimulyo, Wonosobo, by, 
 Candimulyo, Madiun, by, 
 Candimulyo, Rembang, by, 
 Candimulyo, Temanggung, by, 
 Candimulyo, Magelang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar